Ernst Schwarz je jméno následujících osob:

 Ernst Schwarz (zoolog) (1889–1962) – německý zoolog
 Ernst Schwarz (germanista) (1895–1983) – německý germanista
 Ernst Schwarz (NSDAP) (1904–1941) – německý politik (NSDAP)
 Ernst Schwarz (sinolog) (1916–2003) – rakouský sinolog a překladatel